Јадролинија је хрватска транспортна компанија (бродарска компанија) основана у Ријеци 20. јануара 1947. Јадролинија је највеће хрватско предузеће за превоз путника, одржава линије са готово свим хрватским острвима и неким лукама у Италији.

Историја 
Године 1922. на иницијативу државе КСХС и као услов за добијање субвенције, паробродарска друштва Јадранска пловидба (Сушак), Заједничко бродарско предузеће Океанија (Трст), Аустро-хрватско паробродно друштво на дионице (Пунат), Обална паропловидба друштво с.о.ј. (Дубровник), Паробродарско друштво на дионице (Сплит) и Хрватско паробродарско друштво на дионице (Сењ) спојиле су се у Јадранску пловидбу д.д. у Сушаку. Ново предузеће тада је имало 79 бродова, а 17 година касније, 1939. године, 55 бродова. Чак и након спајања, редослед пловидбе полако је успостављен јер је део обале још увек био под италијанском окупацијом. Тако ни 1923. године пароброди нису напуштали Сушак, већ Бакар, који је преко Шкрљева железницом био повезан са Загребом.

Прве редовне трајектне линије успостављене су из Бакра 1. јуна 1923. године, а од 1924. године промет на хрватском делу Јадрана је подељен у четири округа: Сушак, Шибеник, Сплит и Дубровник. Од Бакра су до Далмације водиле две брзе линије: Бакар - Котор и Бакар - Метковић, које су саобраћале два пута недељно. После 1924. Јадранска пловидба је увела четири дуж обалне недељне пруге намењене углавном туристима који су се на Јадран почели враћати после Првог светског рата: Сушак - Котор, Сушак - Метковић, Сплит - Дубровник и путничка теретна железница Сушак - Котор. Изван земље пароброди су саобраћали на следећим линијама: Сушак - Патрас (једном недељно), Сушак - Трст - Пиреј - Солун (два пута недељно) и Метковић - Трст (једном недељно).

Бродови и линије

Катамарани

Трајекти

Путнички бродови

Повучени бродови

Галерија слика

Извори

Спољашње везе 

 http://www.jadrolinija.hr
 Јадролинија. Хрватска техничка енциклопедија - портал хрватске техничке баштине

Остали пројекти 

Предузећа из Хрватске